Walsdorf bezeichnet Orte:

 Walsdorf (Oberfranken), Gemeinde im Landkreis Bamberg in Bayern 
 Walsdorf (Eifel), Gemeinde im Landkreis Vulkaneifel in Rheinland-Pfalz 
 Walsdorf (Idstein), Stadtteil von Idstein im Rheingau-Taunus-Kreis in Hessen 
 Walsdorf (Tandel), Ortsteil der Gemeinde Tandel in Luxemburg

Walsdorf ist der Name folgender Personen:
 Lothar Walsdorf (1951–2004), deutscher Schriftsteller und Hörspielautor

Siehe auch:
 Walsdorff
 Wahlsdorf